Accordo di Simla (1914) – trattato siglato il 3 luglio 1914 tra Regno Unito, Tibet e Repubblica di Cina.

 Accordo di Simla (1972) – trattato siglato il 2 luglio 1972 tra India e Pakistan.